Slavici (= Szlávics, Slavič, Slavić):
 Ioan Slavici (1848, Șiria (Világos, Hellburg)  1925, Crucea de Jos)
 Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, un edificiu din municipiul Arad

Nume de familie românești
Nume de familie slave
Nume de familie din Transilvania